Operationszone kann sich beziehen auf:

Operationszone Adriatisches Küstenland
Operationszone Alpenvorland
Sechs Operationszonen (Holocaust in Ungarn) (die zehn ungarischen Gendarmeriebezirke waren in sechs Operationszonen unterteilt, davon ein Teil außerhalb der heutigen Landesgrenzen)